Saint-Polycarpe ist der Name folgender Gemeinden:
 Saint-Polycarpe (Aude), Département Aude, Frankreich
 Saint-Polycarpe (Québec), Provinz Québec, Kanada